Xaile — peça de vestuário
 Xaile (banda) — grupo português de música portuguesa
 Xaile (álbum) — primeiro álbum do grupo Xaile

Ver também
 Cachecol

Desambiguação